IRC, acrònim dInternet Relay Chat''
 Viquipèdia:Canals IRC, explica com connectar-vos al xat IRC de la Viquipèdia en català
 Intercontinental Rally Challenge''', campionat internacional de ral·lis celebrat entre el 2006 i el 2012